Kurogane (黒鋼, Kurogane, "Acero Negro") es un personaje ficticio del manga y anime Tsubasa Reservoir Chronicle que viaja entre dimensiones junto con Syaoran, Sakura, Fay D. Flourite y Mokona. Es un ninja del Japón feudal (Nihon) al servicio de la princesa Tomoyo. Viste ropas oscuras y lleva una katana llamada Ginryū (銀竜 katakana:ギンリュウ, Ginryū, literalmente "Dragón Plateado") la cual entregó a Yūko Ichihara como pago para poder viajar entre los mundos.
Su compañero Fay lo llama por numerosos apodos como "Kuropon", "Kurowanwan", "Kurorin" etc.  	

Es un muy poderoso guerrero del antiguo Japón al que la princesa Tomoyo ha enviado de viaje por las dimensiones para que comprenda el verdadero significado de la fuerza. A pesar de ser un joven de carácter frío y aislado, (quizás sea por su pasado) es en el fondo un chico amable y solitario que prefiere ocultar sus problemas con un genio insoportable, sin embargo es de gran ayuda en la búsqueda de las memorias de Sakura debido a su fuerza y conocimientos de un ninja experto. No obstante también es buen consejero ante las situaciones difíciles que se llegan a presentar ante Syaoran e incluso con Fye dándoles otro cambio en su manera de pensar y de vivir; aunque Kurogane finge no tener el mayor interés en sus acompañantes la realidad siempre parece ser otra.

Historia 

Al principio de la historia se desconoce el lugar donde creció, hasta que en el país de Lecourt Syaoran abrió por accidente el libro de los recuerdos en el episodio 40 llamado ``Acero negro´´. En este episodio se da a conocer que él había nacido en Suwa, un pueblo en los límites del Japón antiguo, protegido por la madre de Kurogane Haganemaru una sacerdotisa.
El verdadero nombre de nuestro Kurogane era, You-ou.

Del padre de Kurogane solo se sabe que era casi igual a él (excepto por una cola de caballo que usaba),  incluso en su nombre, debido a que se conoce que se llamaba Kurogane, nombre que fue tomado por su hijo luego de que tanto él como su esposa fallecieran. Solía proteger la barrera de los demonios que querían obtener el poder que yacía en el suelo de Suwa, donde se decía que había caminado Dios.
Aunque más tarde se ve que uno de los demonios ha cruzado la barrera, por lo cual su padre se tiene que ir, con la Ginryū en la mano, pues el demonio que iba a enfrentar era aún más poderoso que cualquier otro, por eso Kurogane le pide a su padre que lo deje ir con él , pero le contesta que no porque tiene que proteger a su madre y a todos en el templo en caso de que el falle. 
A pesar de llevarse la Ginryū, el padre de Kurogane muere en el intento por detener al demonio y en ese mismo instante, en el templo muere su madre a causa de una espada que sale de la nada y la atraviesa, espada que más tarde se dice que pertenece a ``la falsa sonrisa´´ o a Fei Wang Reed.

Al ser el pequeño Kurogane testigo de lo sucedido, pierde el control sobre sí mismo y mata a todos los demonios, pero llega a tal grado que ni los ninjas lo pueden detener, aunque luego, Tsukoyomi (Tomoyo) lo detiene y se lo lleva al castillo Shirasagi.

Durante su travesía con Sakura y los demás se van estrechando más los lazos de amistad especialmente con Fye. Se convierte en maestro de Syaoran y lo enseña a dominar su punto débil ya que este no ve con el ojo derecho.

Al llegar al país Tokio él se siente muy preocupado por Fye ya que él había jurado no usar su magia y también por Sakura ya esta permanecía dormida. Cuando el verdadero Syaoran aparece y 
el Syaoran clonado pierde su corazón y su conciencia ataca a Fye arrancándole uno de sus ojos ya que estos son la fuente de su magia, cuando está a punto de quitarle el otro ojo Kurogane pelea contra Syaoran y carga a Fye (ya que este entra como en shock), después aparece el Syaoran verdadero y el clon se va; acto seguido Mokona pide ayuda a Yuuko (bruja de las dimensiones) y les dice que hay una manera de salvar a Fye (está al borde de la muerte puesto que ha perdido mucha sangre) al estar presentes los vampiros Kamui y Subaru esta le explica que si bebe la sangre de un vampiro sus defensas aumentarán y convertirá en vampiro pero Kurogane tendrá que convertirse en su "presa"(eso significa que Kurogane tiene que darle de su sangre a Fye para que se alimente), Kurogane acepta, en eso Fye despierta y se niega diciendo que si el sigue vivo la magia que tomó Syaoran de uno de sus ojos no desaparecerá, Kurogane se enoja y le responde que si tanto es su deseo por morir el mismo lo matará pero que mientras tanto valore su vida, en eso Kamui le da de su sangre junto con la de Kurogane a Fye, mientras comienza la transformación en vampiro Kamui le explica a Kurogane que la estructura del cuerpo de Fye cambiaria y que por eso era lógico que le dolería mucho, mientras tanto Yuuko le explica a Kurogane que si Fye recupera su ojo dejará de ser vampiro y aún si no lo hiciera él tiene la decisión de beber o no de su sangre, también que aunque Fye sonría no significa que lo allá aceptado y debido a que Kurogane es la "presa", él y Fye tendrían una vida ya que los vampiros viven mucho aunque esto no cambiaría para Fye porque el ya era un ser longevo e incluso llevaba viviendo varias veces el tiempo que ha vivido Kurogane. En eso Subaru y Kamui preguntan a Kurogane que si aceptó ser la "presa" sin saber que eso también le beneficiaria, Kurogane dice:que si se hubiera tardado la vida de Fye estaría en peligro y le dice a Mokona que si ella confía en Yuuko el también. Después de que termina la transformación de Fye él se desmaya, Kamui le dice a Mokona que no se preocupe y después de lo que pasó lo deje descansar, Mokona se pone feliz de que Fye este vivo y le da las gracias a Subaru y Kamui por dar su sangre, luego le dice a Fye que él es muy amable y seguro eso fue muy difícil para él pero no quería que muriera.

Cuando Fye despierta se da cuenta de que Sakura no está y le reclama a Kurogane por haberla dejado ir, pero Sakura lo había decidido por sí misma y porque estaba pagando el precio por el agua que necesitaba el país de Tokio. Kurogane le dice: Es más duro quedarse esperando, que ir tras ella, además, él estaba respetando los deseos de la princesa.

Al llegar al país de Celes de donde venia Fye, este se enfrenta a rey Ashura y les cuenta toda la verdad acerca de Fye, que en realidad su nombre es Yuui pero había adoptado el nombre de su hermano gemelo muerto por haberse escogido en lugar de él para salvarse del infierno al que habían sido enviados. Se cuentan muchas verdades acerca de la vida de Fye, algunas muy terribles pero Kurogane lo único que hace es enojarse pero no con Fye sino con todos los que manipularon a Fye, le repite que a él no le importa lo que haya hecho en el pasado y que a él solo le importa lo que es el en realidad, antes de salir del país de Celes una maldición que traía Fye encima no los deja salir de ahí como normalmente lo hacen, así que Yuuko le pide a Mokona que se quite su pendiente para abrir un puente dimensional y que puedan salir pero la maldición es muy fuerte y Fye le dice a Kurogane que se salve y que él se quedara ahí atrapado, Kurogane escucha la voz de la princesa Tomoyo, diciéndole: Para que Fye pueda salir con ellos, necesita dejar una magia igual de poderosa a la de Fye, entonces sin pensarlo dos veces, Kurogane se corta el brazo con su espada y lo deja en lugar de Fye, así logran salir con vida de Celes.

Al despertar, se da cuenta de que han llegado, al país de Nihon, hogar de Kurogane.  Ahí encuentran a la Princesa Tomoyo. Una vez despierto, Kurogane se acerca Fye, le da un golpe en la cara y después le dice que todo está bien, se entiende que todo se arregló entre ellos.

Ya en Nihon, se vuelven a encontrar con Fuuma, quien estuvo con ellos en Tokio y le entrega a Kurogane, un brazo artificial fabricado en el País de Piffle, la compañía de la otra Tomoyo. Para traer a Kurogane y Fye al País de Nihon, con el fin de sanar sus heridas y descansar, la princesa Tomoyo pagó el precio: entregar su poder de los sueños premonitorios. En este país, Fye entrega su magia a Yuuko, para otorgarle el brazo mecánico, a Kurogane.

Antes de irse al País de Clow, Kurogane le dice a la Princesa Tomoyo, que necesita la espada de su padre y ella se la entrega, explicándole que no la enterró con su madre como él se lo pidió, porque sabía que llegaría el día, en el que la usaría. Después de esto, Kurogane le reiteró su juramento: regresar y protegerla siempre. En ese momento, la Princesa Tomoyo revela, el verdadero nombre de Kurogane: You-Ou.

En el País de Clow, tendrá varias conversaciones con Fye, respecto a su nuevo brazo mecánico, lo cual causa ciertos problemas y dolores. Tras darse cuenta del bucle temporal, deciden ir a las aguas de purificación, donde escuchará la historia del verdadero Syaoran.

Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE